Dit is een lijst van coaches van het Turks voetbalelftal. De rol van een Turkse bondscoach werd voor het eerst vastgesteld in 1923 met de benoeming van Ali Sami Yen.

In de begin jaren werden er vooral Engelse en Hongaarse coaches aangetrokken. Tegenwoordig werkt de bond vaker met coaches uit eigen land. De coach met de meeste wedstrijden is Fatih Terim met 136 wedstrijden. Sandro Puppo heeft het meeste aantal periodes (5) gewerkt als coach van Turkije. 
De eerste buitenlandse bondscoach was de Schot Billy Hunter.

Coaches van het Turkse voetbalelftal
Deze lijst is bijgewerkt tot en met de wedstrijd tegen Andorra op 17 november 2019

 
Coaches
Voetbalelftal, coaches
Turks voetbalelftal
Turkse